Chaetophorura är ett släkte av urinsekter. Chaetophorura ingår i familjen blekhoppstjärtar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Blekhoppstjärtar
Chaetophorura